

Cinema 
Firelight – film del 1964 diretto da Steven Spielberg
Firelight – film del 1997 diretto da William Nicholson
Firelight – film TV del 2012 diretto da Darnell Martin

Musica 
Firelight – gruppo musicale maltese
Firelight – singolo dei Within Temptation del 2018